Администрация города Антрацита и Антрацитовского района () — одна из административно-территориальных единиц в составе ЛНР и Луганской области, c центром в городе Антрацит. Входит в состав Южно-Луганской агломерации.

 город Антрацит
 пгт — 7: Есауловка · Ивановка · Красный Кут · Малониколаевка · Нижний Нагольчик · Фащевка
 сёл — 21
 посёлков (сельского типа) — 22

История 
В начале 2015 года по причине прекращения каденции большинства депутатских советов на территории Украины и невозможности провести  выборы в органы местного самоуправления, руководством ЛНР было принято решение организовать органы государственной власти на территориях ЛНР на переходный период. Была образована «Администрация города Антрацит и Антрацитовского района» на территории Антрацитовского района и Антрацитовского городского совета. Руководитель назначается Главой ЛНР. В дальнейшем после окончания войны органы местной власти будут избираться населением, обеспечивая местное самоуправление.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Административное деление Луганской Народной Республики